

Automobili  
 Opel Vivaro – autovettura

Geografia

Italia 
 Vivaro, comune del Friuli-Venezia Giulia in provincia di Udine
 Vivaro Romano, comune del Lazio in provincia di Roma
 Vivaro, frazione di Dueville in Veneto nella provincia di Vicenza